Schlader steht für:

 Schlader (Gemeinde Karlstein), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Karlstein an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Arnold Schlader (1944–2010), deutscher Künstler und Lehrer
 Schlader (Schausteller), Schaustellerdynastie in Oberösterreich, die seit 1874/1876 Fahrgeschäfte betreibt

Siehe auch:
 Schladerer